Грольман, Карл фон (1777—1843) — прусский генерал, участник Наполеоновских войн
 Грольман, Лев Владимирович (1941—2022) — казанский шахматист.
 Грольман, Леонид Яковлевич (род. 1947) — ленинградский художник.